Os VII Jogos da CPLP, foram realizados em Maputo, Moçambique em 2010. Esta foi a segunda vez que Maputo é a sede desses jogos.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ver também 
 Jogos da CPLP
 Jogos da Lusofonia
 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ligações externas 
 

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 2010
2010 em Moçambique